Ротань — село у складі Крупського району Мінської області, Білорусь.
 Ротань — Perccottus glenii, риба родини Odontobutidae.

 Ротань Петро Миколайович (1956) — український радянський футболіст, півзахисник.
 Ротань Руслан Петрович (1981) — український футболіст та тренер, півзахисник. Гравець національної збірної України.